KGR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kulgera (Australia)
 kgr – codice ISO 639-3 della lingua abun